Le tournoi de tennis de Wellington est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier V, se dispute du 3 au .

Noëlle van Lottum remporte le simple dames. En finale, elle bat Donna Faber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Belinda Borneo et Clare Wood.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Wellington
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Wellington
Sport en Nouvelle-Zélande en 1992
Tennis en février 1992